Alpha Turay (1979), Sierra Leoons-Nederlands voormalig voetballer
Mohamed Buya Turay (1995), Sierra Leoons voetballer

Sierra Leoonse achternaam